Saint Raphaël désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Raphaël (archange), personnage biblique, archange ; célébré le 8 novembre en Orient et le 29 septembre en Occident.

Saints et bienheureux catholiques 
 Raphaël Chyliński (1694-1741) franciscain polonais ; célébré le 2 décembre.
 Raphael Kalinowski (1835-1907), carme polonais ; célébré le 19 novembre.
 Raphaël Louis Rafiringa (1856-1919) frère des écoles chrétiennes malgache ; célébré le .
 Raphaël Alonso Gutierrez (1890-1936) bienheureux père de famille martyr de la guerre civile espagnole ; célébré le 11 août. 
 Raphaël Guízar Valencia (1878-1938), évêque de Veracruz au Mexique ; célébré le 6 juin. 
 Raphaël Arnáiz Barón (1911-1938), religieux cistercien espagnol ; célébré le 26 avril.

Saints orthodoxes 

 Raphaël du Banat (), moine serbe au monastère de Chilandar, ascète à Sremska Mitrovica dans le Banat serbe ; célébré localement le 16 août.
 Raphaël († 1463), martyr dans l'île de Lesbos ; célébré le 9 avril en Orient.
 Raphaël de Brooklyn (1915), prélat américain d'origine syrienne, il émigre et devient en 1904 le premier évêque orthodoxe consacré sur le sol américain. Il a été canonisé par l'Église orthodoxe russe en 2000 ; célébré le  novembre bien que mort le .

Références

Raphael
Raphael